Oberleitungsbahn ist 
 eine veraltete Bezeichnung für einen Oberleitungsbus
 eine veraltete Bezeichnung für einen Oberleitungslastkraftwagen